Галеропсис (Galeropsis) — рід грибів родини больбітієві (Bolbitiaceae). Назва вперше опублікована 1930 року.

Класифікація 
До роду Galeropsis відносять 19 видів:

Примітки

Джерела 
 Velenovský, J. 1930. Galeropsis gen. nov. Mykologia. 7:105-106 — P.105

Роди грибів
Больбітієві